Jason Matthews fait référence à :

 Jason Matthews (1951-2021), écrivain américain, auteur de roman d'espionnage ;
 Jason Matthews (1970-), boxeur anglais.